Осо́рьины (Осо́ргины) — древний (нетитулованный) дворянский род, восходящий к XV веку.

Происхождение и история рода 
Происходит от Александра Осорьина, убитого в бою с Маметуком под Суздалем в 1445 году. Особо почитаемым представителем рода Осоргиных является святая праведница Иулиания Лазаревская (Муромская).

По информации из Гербовника, «фамилии Осоргиных многие Российскому Престолу служили дворянские службы в разных чинах и жалованы были от Государя в 1501 и других годах поместьями. Все сие доказывается жалованными на поместья грамотами, с правками Разрядного Архива, Вотчинного департамента и родословною Осоргиных» (Гербовник, V, 43). Опричниками Ивана Грозного числились Иван Иванович и Тимофей Суботин Осорьгины (1573). Губной староста Дружина Осоргин воевода в Муроме (1626-1628 и 1640).

А. Б. Лакиер в своём труде «Русская геральдика» (глава 17, § 91) указывает на родство герба Осоргиных с польским гербом Ровня ()
.

Род Осоргиных внесён в родословные книги губерний:
 Калужской (части: VI 1866)
 Московской (части: VI 1842)
 Нижегородской
 Оренбургской (части: II 1849, VI)
 Самарской (части: VI 1853)
 Санкт-Петербургской (части: VI 1859)
 Саратовской (части: VI 1792)
 Симбирской
 Уфимской

Описание герба 
Щит разделён диагонально с правого верхнего угла на 2 части, из коих в верхней в голубом поле изображено сияющее солнце (польский герб Солнце). В нижней в красном поле виден меч, пронзённый сквозь серебряный полумесяц.

Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом с дворянской на нём короной. Намёт на щите красный, подложенный золотом. По сторонам щита поставлены: с правой стороны — лев с мечом, а с левой — воин с копьём. Герб рода Осоргиных внесён в Часть 5 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 43 .

Родственные роды 
Апраксины, Аристовы(?), Ахлебинины, Бенкендорфы, Великопольские, Волконские, Воронцовы, Гагарины, Голицыны, Городецкие, Григорьевы,Дурасовы, Елагины, Жилинские, Зубатовы, Казимировы, Каховские, Квашнины-Самарины, Кологривовы, Комаровские, Кречетниковы, Крюковы, Кусовниковы, Лопухины, Лыкошины, Мартыновы, Муравьевы, Набели, Новаковские, Обуховы, Озеровы, Ояцкие, Повалишины, Постниковы, Розеншильд фон Паулин, Самарины, Слепцовы, Смольковы, Суровцевы, Теняковы, Трубецкие, Тутуновы, Устиновы, Ушаковы, Чуносовы, Шмеманы

Известные представители рода

Источники 
 ЦИАМ, ф. 1326, оп. 1, 18 ед.хр., 1884—1930 
 ЦИАМ, ф. 1352, оп. 1, 17 ед.хр., 1878—1916 
 
 
 
 «Московское дворянство». Алфавитный список дворянских родов, с кратким указанием важнейших документов, находящихся в родословных делах Архива Московского дворянского собрания. М., 1910.
  на проекте «Библиотека Царское село»
 
 
 Провинциальный некрополь 1914 г.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Сайт С. П. Панасенко (Михалкина)  Списки дворянских родов, внесённых в Родословные книги Дворянских Депутатских собраний губерний, наместничеств и областей Российской империи
 Происхождение фамилии на проекте «Ufolog.ru» 
 Проект «Всероссийское генеалогическое древо» 
 Проект «Центр генеалогических исследований» Осоргин / Осоргина / Осорьин / Осорьина
 
 
 
 Осоргины на проекте «Леди-Инфо» 
 
 Воспоминания А.Осоргиной на проекте «Татьянин день» 
 Статья А.Золотова «Любовь кипрского священника и надежда русского села» на проекте «Татьянин день» 
 
 Интервью Л.Зотовой с протоиереем Саввой Михаилидисом в интернет-издании «Православие и мир» 
 
 Неопубликованные главы из книги С. М. Голицына «Записки уцелевшего» на проекте «Наше наследие» 
 Сайт Николая Кирилловича Голицына 
 Статья «Святородная лоза Осоргиных» на проекте «liveJournal»
 
 Село Сергиевское (теперь Кольцово), имение Осоргиных с 1814 по 1917 гг. на проекте «liveJournal»
 Статья Т.Светловой «Калужский барин стал французским священником» на сайте ИД «КП-Калуга»
 Самарская ветвь Осоргиных на проекте «Старая Самара в открытках и фотографиях» 
 Проект «Религиозные деятели русской эмиграции» 
 Сайт духовного образовательного центра им. св. Иннокентия Московского 
 Фотография «Отец и сын Осоргины играют в шахматы» на проекте «Университетская библиотека ONLINE»
 
 Родовой герб Осоргиных Рисунок M.M.Осоргиной.



 
Шляхетские роды герба Солнце
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы
Дворянские роды, на гербах которых изображены пешие воины